Voggenhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Voggenhuber (* 1950), österreichischer Politiker (Grüne)
 Pascal Voggenhuber (* 1980), Schweizer Sachbuch- und Thriller-Autor
 Vilma von Voggenhuber (Künstlername Vilma Szivessi; * 1841 oder 1845, † 1888), österreichisch-ungarische Bühnensängerin